Miejscowości w USA:
 Connoquenessing – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Butler
Gminy w USA:
 Connoquenessing (ang. Connoquenessing Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Butler